Santin (flavonolo), un flavonolo metilato

Geografia
 Saint-Santin, comune nel dipartimento di Aveyron nella Francia meridionale
 Saint-Santin-Cantalès, comune nel dipartimento di Cantal nella Francia centro-meridionale
 Saint-Santin-de-Maurs, comune nel dipartimento di Cantal nella Francia centro-meridionale

Persone
 Santin – cognome italiano
 Giovanni Santini alias Jan Aichel, detto Santin o Johann Santin-Aichel (1667-1723), architetto e pittore boemo di lontana origine italiana
 Antonio Santin, arcivescovo cattolico italiano (1895-1981)
 Guido Santin, canottiere italiano ai Giochi Olimpici estivi del 1936 (1911-2008)
 Nello Santin, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (n. 1946)
 Pietro Santin, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano (1933-2017)
 Damían Santín, calciatore uruguaiano (n. 1980)
 César Santin, calciatore brasiliano (n. 1981)
 Sergio Santín, ex calciatore uruguaiano (n. 1956)
 Alessandro Santin, automobilista italiano (n. 1958)